Lycia duplicaria är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1901. Lycia duplicaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
duplicaria